Михаил Андросов:
 Андросов, Михаил Васильевич (1926—1962) — активный участник партизанского движения на Украине, секретарь Запорожского обкома ЛКСМУ.
 Андросов, Михаил Трофимович (1916—1998) — актёр, народный артист РСФСР.